Razdolni (Txepíguinskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Razdolni (Novodereviànkovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Razdolni (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Razdolni (Sovétskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Razdolni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Razdolni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia